Коже́венная линия — улица в Санкт-Петербурге, проходящая на Васильевском острове от Большого проспекта за Косую линию.

История 
Название ей присвоено в 1845 году. Оно связано с кожевенным производством. В конце XVIII века здесь, на участке, примыкающем к Неве, появились первые частные дубильни, а затем и заводы. На плане Петербурга 1852 года в районе этой линии нанесено уже девять частных кожевенных заводов.

Достопримечательности 

 Дома 1-3, литеры Р, Д — кожевенный завод А. А. Парамонова, 1883—1910 годы, арх-ры А. А. Ашемур, В. В. Фридлейн. Начавшись ещё в XVIII веке, кожевенное производство на участке не прерывалось вплоть до 1990-х. В 2023 году у здания появился инвестор, который планирует провести реставрацию и приспособить его к современному использованию.
 Дом 21, 22 — производственные и складские здания завода цементных труб «Андрей Б. Эллерс» были построены в 1906—1910 и 1913 годах по проекту гражданского инженера К. И. Розенштейна (не сохранились?).
 Дом 25 ? — жилой дом для рабочих кожевенной фабрики Брусницыных, архитектор А. И. Ковшаров. Включён в существующее здание. 1880-е годы.
 Дом 27, правая часть — особняк Брусницыных, архитектор А. И. Ковшаров — перестройка и расширение 1884—1886 годов. Перестройку зданий кожевенной фабрики Брусницыных по адресам Кожевенная линия, 27 и 30 в 1868—1871 годы осуществлял А. Р. Гешвенд, в 1884—1889 годах участок дома 30 (левая часть) перестраивал и расширял А. И. Ковшаров.
 Дом 31 — корпуса кожевенной фабрики наследников Егорова, арх. Д. А. Крыжановский, 1900 год.
 Дом 33 — Василеостровская ТЭЦ-7
 Дом 32, двор, левая часть — здание цехов Владимирского кожевенного завода, 1901 год, архитектор Павел Сюзор.
 Дом 39, корпус 9 — дом священника церкви Милующей Божией Матери (Большой проспект Васильевского острова, 102), был построен в конце первого десятилетия XX века. В доме располагались квартиры, работали книжная лавка и церковно-приходская школа. Земельный участок принадлежит к территории завода «Севкабель», который в 2021 году группа «ЛСР» расчищает под строительство жилого комплекса. 9 июля 2021 года КГИОП отказался внести здание в список выявленных объектов культурного наследия. В «ЛСР» заявили, что сносить здание не планируют.
 Дом 40 — завод «Севкабель».
 Дом 42 — Центральная военно-морская библиотека.

Транспорт 
Ближайшие станции метро:
 «Василеостровская»
 «Приморская»

Пересечения 
Кожевенная линия пересекает или граничит со следующими проспектами, улицами и переулками:
 Большой проспект
 Косая линия

Литература

Примечания

Ссылки